Osoby o tym nazwisku:
 Ernst Krenkel – radziecki polarnik
 Willy Krenkel – wschodnioniemiecki kierowca wyścigowy i motocyklowy